De  District Grootloge van Merkmeesters in Nederland, is de Nederlandse federatie van de reguliere internationale obediënties van vrijmetselaarsloges die in de hogere gradenvrijmetselarij de Merkmeestersgraad (Mark Master Mason) verlenen, alsook de Royal Ark Marinergraad.

De Merkmeestergraad verwijst symbolisch naar de bouw van de Tempel van Salomo. De Royal Ark Marinergraad verwijst symbolisch naar de zondvloed en de Ark van Noach.

De Nederlandse federatie is een Districts Grootloge of district van de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas.

De vereniging staat enkel open voor vrijmetselaren [mannen] en overkoepelt 22 loges van Merkmeesters, waaraan 16 loges van Royal Ark Mariners verbonden zijn. Het District van Nederland telt ongeveer 700 leden. De loges van Merkmeesters en van Royal Ark Mariners opereren, op twee Engelstalige loges na, allemaal in het Nederlands.

Aangesloten loges
 Loge nummer 1220 : Concord Rotterdam (*)
 Loge nummer 1283 : Jacob van Lennep Den Haag (*)
 Loge nummer 1324 : Zaradatha Leiden (*)
 Loge nummer 1344 : Adon Hiram Groningen (*)
 Loge nummer 1376 : Mosam Trajectum Roermond (*)
 Loge nummer 1384 : Gijsbrecht van Amstel Amsterdam
 Loge nummer 1390 : Hamerkin Deventer
 Loge nummer 1414 : Schieland Rotterdam
 Loge nummer 1421 : Succoth Haarlem
 Loge nummer 1434 : The Netherlands Installed Mark Masters Lodge Bilthoven (*)
 Loge nummer 1488 : Libanon Terneuzen (*)
 Loge nummer 1504 : Moriah Alkmaar (*)
 Loge nummer 1516 : Het Sticht Amersfoort (*)
 Loge nummer 1533 : Twente Enschede (*)
 Loge nummer 1547 : Thuredrecht Dordrecht (*)
 Loge nummer 1562 : Marckdael Breda
 Loge nummer 1565 : Hollandia Den Haag (*)
 Loge nummer 1579 : De Sluitsteen Wageningen (*)
 Loge nummer 1580 : De Keursteen Leeuwarden (*)
 Loge nummer 1601 : Den Aks Eindhoven (*)
 Loge nummer 1741 : Coronet Maastricht
 Loge nummer 1799 : Delta Goes (*)

(*) loge functioneert ook als Royal Ark Marinerloge

Zie ook
 District Grootloge van Merkmeesters in België
 Vrijmetselarij in Nederland

Externe link
 District Grootloge van Merkmeesters in Nederland

Nederlandse vrijmetselaarsloge